Medvjeđa trava (lat. Xerophyllum), biljni rod trajnica iz porodice Melanthiaceae, smještena u vlastiti tribus Xerophylleae. Poatoje dvije prizate vrste, jedna raširena po istoku (X. asphodeloides), a druga po zapadu SAD-a (X. tenax).

Vrsta X. tenax ekološki je važna u područjima kojima haraju česti Šumski požari, jer ima rizome koji preživljavaju vatru koja s površine tla uklanja mrtve i umiruće biljne tvari; također je često i prva koja nikne nakon požara.

Vrste 
 Xerophyllum asphodeloides (L.) Nutt.
 Xerophyllum tenax (Pursh) Nutt.

Izvori 

Čemerikovke